Return to Forever steht für:

 Return to Forever, US-amerikanische Band

Musikalben:
 Return to Forever (Chick-Corea-Album) von Chick Corea und Return to Forever (1972)
 Return to Forever (Scorpions-Album) von den Scorpions (2015)